Ölbergkirche (Ölbergkapelle) steht für Kirchen bzw. Kapellen in

Deutschland 
 Ölbergkapelle (Ehrenstetten), Baden-Württemberg
 Ölbergkapelle (Eppishausen), Bayern
 Ölbergkapelle im Bad Reichenhaller Ortsteil Kirchberg, Bayern
 Ölbergkapelle (Kirchhaslach), Bayern
 Ölbergkirche (Kreuzberg), Berlin
 Ölbergkapelle (Immenstadt), Bayern
 Wallfahrtskapelle zum Ölberg in Magdeburg, Sachsen-Anhalt
 Ölbergkapelle (Leutesdorf), Rheinland-Pfalz
 Ölbergkapelle (Niederrieden), Bayern
 Ölbergkapelle (Ursberg), Bayern
 Ölbergkirche (Waldmünchen), Bayern
 Ölbergkapelle (Weinried), Bayern

Schweiz 
 Ölbergkapelle Kloster Kreuzlingen, Kanton Thurgau
 Ölbergkapelle (Altdorf), Kanton Uri

Österreich 
 Ölbergkapelle (Linz), Oberösterreich
 Ölbergkapelle Unterlangenberg in Kuchl, Salzburger Land

Siehe auch 
 Gethsemanekirche
 Kirchen auf dem Ölberg in Jerusalem
 Ölberggruppe

Olberg